28-й чемпионат Израиля проходил с 18 по 29 сентября 2004 года в Рамат-Авиве.

Турнирная таблица

Ссылки 
Первенство Израиля по шахматам. 18-29 сентября, Рамат Авив

Чемпионаты Израиля по шахматам
2004 год в шахматах